
 Талия — сужение тела человека между грудной клеткой и тазом. Также другие значения:

В мифологии 
 Талия — одна из девяти муз.
 Талия — одна из харит.
 Талия — одна из нереид; участвовала в плаче нереид вместе с Ахиллом по погибшему Патроклу.
 Талия — одна из падших ангелов, дочь Люцифера, страж 9 круга Ада.

В искусстве 
 Талия (род. 1971) — мексиканская певица и актриса.

Театры 
 Талия — театр в Будапеште
 Талия — театр в Гамбурге
 Талия — театр в Кошице

Прочее 
 23 Талия — астероид в Солнечной системе.
 Талия () — род однодольных травянистых растений из семейства Марантовые.
 Талия, или талья — налог во Франции и Англии в средние века.
 Талия, или талья — в некоторых карточных играх тур игры, или сдвоенная колода.
 «Талия» — немецкий журнал XVIII века.

См. также 
 Талья